Carlos Contreras puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Carlos Contreras Araujo (1972-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Araujo, exfutbolista venezolano.
 Carlos Contreras Caño (1973-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Caño, ciclista colombiano de ruta.
 Carlos Contreras Carranza (1957-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Carranza, historiador peruano, investigador y profesor universitario.
 Carlos Contreras Elizondo (1892-1970), arquitecto mexicano, hijo del escultor Jesús F. Contreras.
 Carlos Contreras Elvira (1980-), escritor, poeta, dramaturgo, y articulista español en lengua castellana.
 Carlos Contreras Guillaume (1938-2020), también conocido como Carlos Raúl Contreras Guillaume, exfutbolista chileno, histórico defensa del club Universidad de Chile.
 Carlos Contreras Labarca (1899-1982), político chileno y abogado, militante del Partido Comunista de Chile.
 Carlos Contreras Solórzano (1958-), político y abogado guatemalteco, ministro de Trabajo de Guatemala.
 Carlos Contreras Zambrano (1995-), también conocido como Carlos Alberto Contreras Zambrano, futbolista chileno.
 "Carlos Contreras", apodo usado en la Guerra Civil Española por el comunista italiano Vittorio Vidali.